Le Championnat de squash du British Open masculin 1989 est l'édition 1989 du British Open qui se déroule au Lambs Squash Club & Centre de conférences de Wembley à Londres  du 10 au 17 avril 1989. Jahangir Khan gagne son huitième British Open consécutif.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open féminin 1989
 British Open

masculin 1989
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1989
Sport en avril 1989